Barraca puede hacer referencia a las siguientes definiciones:

En construcción 

 Barraca (construcción prefabricada)
 Barraca (refugio)

 Barraca (vivienda); una vivienda clásica de agricultores en la Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Delta del Ebro.
 Barraca o chabola; un asentamiento informal.
 Barraca (Hispanoamérica); lugar junto al río donde se almacenaban los cueros formando pilas, levantadas sobre piedras o madera, para que las aguas corrieran debajo.

En biología 
 La barraca, berra, berro, berraza o berrera (Apium nodiflorum); planta herbácea acuática o semiacuática de la familia de las apiáceas.
 La barraca o moranella roja (Lepidion lepidion); pez gadiforme de la familia de los móridos distribuido por el Mediterráneo occidental.

Otras definiciones 
 Barraca (discoteca); una discoteca de Valencia (España).
 Barraca (atracción); atracciones mecánicas de ferias ambulantes, en la provincia de Burgos y el País Vasco.

Véase también

Enlaces externos